West Side Story, comédie musicale ;
Upper West Side, quartier de Manhattan à New York ;
East Side/West Side, série télévisée américaine ;
West Side, quartiers ouest de Chicago.